Та́волга:

 Таволга () — род многолетних трав семейства Розовые.
 РПГ-27 «Таволга» — реактивная противотанковая граната с двухступенчатым кумулятивным боеприпасом.
 Таволга — наименование безникотиновых сигарет в России, производимых индийской компанией Maans Products.

Топоним 
 Таволга — посёлок в  Кыштовском районе Новосибирской области России.

 Реки
 Таволга (приток Нейвы) — река в Свердловской области.
 Таволга (приток Турганника) — река в Оренбургской области.
 Таволга (приток Чузика) — река в Томской области.

См. также 
 
 Таволги